Die 2. Liga 1996/97 war die 49. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1996 und endete im Juni 1997.

Mit Lechia Gdańsk, Siarka Tarnobrzeg  und FKS Stal Mielec wurden gleich drei Absteiger aus der 1. Liga in die dritte Liga durchgereicht.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 18 Teams aufgeteilt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Ersten und Zweiten beider Gruppen stiegen in die 1. Liga auf. Die jeweils letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97